A competição do 30 km skiathlon masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 ocorreu no dia 9 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha em Sóchi.

Medalhistas

Resultados

PF = Photo Finish

15 km skiathlon feminino